Гостовское сельское поселение — муниципальное образование в составе Шабалинского района Кировской области России.

Административный центр — посёлок Гостовский.

История 
Гостовское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

Население

Состав сельского поселения

Упразднённые населённые пункты 
Молотниковская — упразднённая в 1994 году деревня.

Известные уроженцы 
 Исаков, Семён Кузьмич (1 февраля 1902 — ?) — советский военачальник, полковник.

Примечания 

Муниципальные образования Шабалинского района
Сельские поселения Кировской области